Відомі носії:
 Люк Брейсі (; нар. 1989) — австралійський актор.
 Марвін Брейсі (нар. 1993) — американський легкоатлет.
 Сідні Брейсі (; 1877—1942) — австралійський і американський кіноактор. П